Суходол — река в Гороховецком районе Владимирской области России. Устье реки находится в 17 км по левому берегу реки Суворощь. Длина реки составляет 13 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Клязьма от города Ковров и до устья, без реки Уводь, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в Волгу. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ — подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010301112210000034000
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003400
 Код бассейна — 09.01.03.011
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Гороховецкого района
Бассейн Суворощи